Carabana puede referirse a:
 La localidad madrileña de Carabaña.
 El nombre común de la planta Rumex pulcher.